Eggleston peut désigner :

Personnes 
 Colin Eggleston (1941-2002), réalisateur australien
 Frederic Eggleston (1875-1954), avocat, homme politique et diplomate australien
 Ralph Eggleston (1965-2022), directeur artistique chez Pixar
 William Eggleston (1939-), photographe américain

Toponymie 
 Eggleston, une zone non incorporée dans le Minnesota aux États-Unis
 Eggleston, un village du comté de Durham au Royaume-Uni

Homonymie de patronyme